Milton Bradley peut désigner :
 Milton Bradley (né en 1978), joueur de baseball américain ;
 Milton Bradley (1836-1911), pionnier américain des jeux de société.

Voir aussi 
 Milton Bradley Company, une compagnie américaine éditrice de jeux